Мбе́ки — фамилия. Известные носители:
 Мбеки, Гован (1910—2001) — южноафриканский политический деятель, борец против режима апартеида, отец бывшего президента ЮАР Табо Мбеки.
 Мбеки, Ипанетт (ур. Моеране; 1916—2014) — также борец против апартеида, мать Табо Мбеки.
 Мбеки, Моелетси (род. 1945) — политический экономист, брат Табо Мбеки.
 Мбеки, Табо (род. 1942) — президент Южно-Африканской республики в 1999—2008 годах.